

Єкатерининська сільська рада — сільське поселення, Никифоровський район, Тамбовська область
 Єкатерининська сільська рада — сільське поселення, Третьяковський район, Алтайський край